De twaalfde etappe van de Ronde van Frankrijk 2012 werd verreden op vrijdag 13 juli 2012 over een afstand van 220 kilometer van Saint-Jean-de-Maurienne naar Annonay Davézieux.

Parcours 
Deze heuveletappe ging over de Col du Grand Cucheron en de Col du Granier (beide 1e categorie) voordat de Tour de Alpen verliet.

Verloop 
19 renners vormden de vluchtersgroep met onder anderen Robert Kišerlovski, David Millar, Cyril Gautier, David Moncoutié en Jean-Christophe Péraud. In de klim naar de Col du Grand Cucheron dunde de kopgroep uit. Kišerlovski kwam als eerste boven. In de afzink kwam Moncoutié zwaar ten val en moest de strijd staken.

Op de Col du Granier reden nog elf renners voorop. Egoi Martínez die de achtervolging had ingezet kon spoedig aansluiten en op de top bleven nog vijf renners over: Kišerlovski, die weer eerst bovenkwam en Péraud, Martínez, Gautier en Millar. De groep met de favorieten volgde op een minuut, maar de kopgroep liep snel weer uit. Millar won de tussensprint in de kopgroep en Matthew Goss pakte op elf minuten de punten voor de zesde plaats. Kišerlovski kwam ook op de derde top als eerste boven. In de strijd voor etappewinst waagde eerst Martínez zijn kans, maar het waren Péraud en Millar die samen weggeraakten, waarbij de laatste het haalde voor de etappezege. In de sprint voor de zesde plaats haalde Matthew Goss het voor Peter Sagan. Vermits Goss echter van zijn lijn afweek, werd hij na een klacht van Sagan naar de zevende plaats verwezen en kreeg hij 30 strafpunten, waardoor de voorsprong voor de groene trui voor Sagan meteen tot 56 punten steeg.

Tussensprint

Bergsprint

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Opgave
  Robert Gesink (Rabobank); niet gestart
  David Moncoutié (Cofidis); opgave na val in afdaling
  Tom Veelers (Argos-Shimano); opgave

Externe links
 De route van de 12e etappe op Google Maps

12
ronde van frankrijk 201212
Sport in Ardèche